Samand Centauro é um carro de origem iraniana, vendido em parte do mundo apenas como Samand, com exceção da América do Sul onde está sendo desenvolvido em parceria com o governo da Venezuela, para fazer um "automóvel anti-imperialista", o que faz lembrar outras alternativas anteriores de fazer esse tipo de carro no mundo, entre eles o Lada Laika na União Soviética e o Volkswagen Sedan na Alemanha Nazi. Neste sentido, este veículo emprega uma plataforma da Peugeot desenvolvida há mais de vinte anos, a qual teve algumas alterações, mas continua tendo as limitações de outros veículos produzidos em meados da década de 1980, como o desempenho inadequado em testes de colisão.

Mercado 
Alem do mercado iraniano, o Samand estreará em breve na Venezuela com apoio do governo desse mesmo país, em alguns meses. Fora a Venezuela, o carro é exportado para vários países do mundo, entre eles Rússia, Bulgária, Turquia, Polônia, Emirados Árabes Unidos, Tajiquistão, Paquistão, Afeganistão e Egito.

Alem das exportações, o Samand é produzido também em Minsk na Bielorrússia, pela Unison. Fora da Bielorrússia, a empresa Iran Khodro também possui montadoras, na República Popular da China, Senegal, Egito, Síria e Venezuela, e pretende vir fazer mais joint-ventures pelo mundo para auxiliar na produção do modelo.

O carro 
O Samand foi projetado utilizando a base do Peugeot 405, que é um veículo lançado na década de oitenta na Europa, e demonstra quão obsoleto é este veículo em relação a outros veículos produzidos atualmente. O motor do Samand também foi inspirado no motor do Peugeot 405 contando com algumas diferenças apenas, sendo que no Irã 80% de suas peças são nacionalizadas.

Samand Centauro
Samand Centauro
Economia do Irão